Сидоренково () — село,
Сидоренковский сельский совет,
Валковский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321287001. Население по переписи 2001 г. составляет 804 (385/419 м/ж) человека.

Является административным центром Сидоренковского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Завгороднее,
Майдан,
Мозолевка,
Очеретово и
Шелудьково.

Географическое положение 
Село Сидоренково находится возле балки Лазарева в урочище Скотоватое по дну которого протекает пересыхающий ручей на котором сделано несколько запруд, ручей через 3 км впадает в реку Чутовка, примыкает к селу Завгороднее.

История 
 1650 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная и птице-товарная фермы, машинно-тракторные мастерские.
 «ОМБІЛІК-АГРО», ООО.
 Сидоренковское потребительское общество.
 КСП «ЗАПОВИТЫ ИЛЬИЧА», зерно, свекла, молоко.

Объекты социальной сферы 
 Сидоренковский детский сад.
 Школа.
 Спортивная площадка.
 Отделение Валковской центральной районной больницы.

Достопримечательности 
 Ветровая мельница в Сидоренково
 Энтомологический заказник местного значения «Каницевский». Площадь 5,0 га. Находится селе Сидоренково на южном степном склоне балки. Тут растет ковыль, гиацинт, сон-трава, щавель, ломинис целолистный, живёт приблизительно 100 видов и групп полезных насекомых, ценных для науки.
 Братская могила советских воинов. Похоронено 134 чел.
 Памятный знак Богачёву В. Г. — танкисту, Герою Советского Союза.
 Памятный знак воинам-односельчанам.
 Храм апостола Андрея Первозванного.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 Книга Памяти Харьковской области
 История Городов и Сёл,Том Харьковская область, стр. 261

Примечания 

Населённые пункты Валковского района